Фулертон има више значења:
 Фулертон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Фулертон (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Фулертон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Фулертон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота